Bajkai János (Budapest, 1950. szeptember 24. –) magyar nemzeti labdarúgó-partbíró, asszisztens. Egyéb foglalkozása, egy multinacionális nagyvállalat vámügyintézője.

Pályafutása

Labdarúgóként
1962 –1968 között a Vasas SC korosztályos csapataiban védett. 1968–1977 között a Pénzügyőr SE, katonai szolgálata idején a Kaposvári Honvéd SE, majd a Gyulai SE NB II-es csapatokban 1980-ig játszott. Levezetés képen a BLSZ bajnokságban játszó Magyar Hajó- és Darugyár SK (MHDSK) kapusa lett. 1989-től az MLSZ JT játékvezetői válogatottjának kapusa volt.

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetésből 1983-ban vizsgázott. A Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) keretében különböző labdarúgó osztályokban kezdte sportszolgálatát. 1987-ben NB III-as, egyben országos utánpótlás bírónak minősítették. Az MLSZ JB  1989–1993 között az országos, az NB II-es  játékvezetői keretben játékvezetőként, partbíróként foglalkoztatta. Szakmai munkája miatt egy időre csökkentette mérkőzésvezetői aktivitását. 1993-tól az NB I-es partbírója. A nemzeti bajnokság átszervezése következtében 1998-ban megalakult a profi liga, vele módosult a játékvezetők és az asszisztensek besorolása. A nemzeti játékvezetéstől 1998 végével visszavonult.

Sportvezetőként
A Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) Játékvezető Bizottság (JB) elnöke, játékvezető ellenőr, megyei (Budapest) játékvezető vizsgáztató. Budapesti Labdarúgó Játékvezetői Sportalapítvány elnöke. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) JB országos ellenőre. A 2011-es bíróbotrányai miatt (más helyett)*  lemondott a BLSZ elnöki pozíciójáról.  A Juhos Attila által irányított új elnökség tagja.

Szakmai sikerek
2013-ban Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke, egyben az MLSZ JB elnöke 30 éves vizsgája alkalmából emléktárgyat adott részére.

Források

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Budapesten született személyek
1950-ben született személyek
Élő személyek